Halmstads Bollklubb – società calcistica svedese. 
HeartBreak Kid (Ragazzo spezza cuori) – soprannome del wrestler Shawn Michaels.
Humboldt, Bonpland e Kunth  – autori di nomenclatura binomiale delle specie botaniche.